Karume ist der Familienname folgender Personen:

 Abeid Amani Karume (1905–1972), sansibarischer Politiker, Präsident 1964
 Amani Abeid Karume (* 1948), tansanischer Politiker, Präsident von Sansibar 2000 bis 2010
 Njenga Karume (1929–2012), kenianischer Geschäftsmann und Politiker